A Christmas Album – album di Barbra Streisand del 1967
 A Christmas Album – album di Amy Grant del 1983
 A Christmas Album – album dei Bright Eyes del 2002
 A Christmas Album – album di James Taylor del 2004

Pagine correlate 
 The Christmas Album